Le tournoi de tennis de Malaisie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie International, se dispute à Kuala Lumpur du 2 au .

Caroline Wozniacki remporte le simple dames. En finale, elle bat Alexandra Dulgheru, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Liang Chen et Wang Yafan.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Malaisie (ATP 2015)
 Tournoi de tennis de Malaisie
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Malaisie
Sport en Malaisie en 2015
Tennis en mars 2015